Аббатство Кнехтштеден () — католический монастырь, основанный в начале XII века премонстрантами и с 1896 года отошедший к католической миссионерской Конгрегации Святого Духа (кратко CSSp). Монастырь расположен в пределах западной части города Дормаген (в административном районе Дельхофен).

Наиболее выдающимися сооружениями монастыря считаются въездной портал и базилика святого Андрея. Рядом с ними, внутри ограждённой монастырской территории, расположены католическая гимназия святого Норберта и современный ресторан. Вокруг монастыря — пригородная зона отдыха и природоохранная территория.

Предыстория 
Старинная местная легенда повествует, что однажды некий прислужник (кнехт) из Диплингхофена (современный посёлок Дельхофен), оправился по распоряжению хозяина на работы в лес и обнаружил там небольшое каменное изваяние Божией Матери. Скрыв от хозяина находку, он перевёз образ к себе, но на следующее утро скульптура исчезла и была вновь обнаружена на прежнем месте в лесу. На этот раз кнехт испугался вести её в свой дом и переправил образ на двор господина. Но история повторилась вновь: Богоматерь опять «самовольно» перебралась в лес. Чтобы не искушать судьбу и Бога, господин принял решение построить в лесу на месте находки часовню и поместить туда чудесный образ Богородицы. Место назвали Кнехтштеден, где «штеден» означает «камень» (Stein). Так возникла предпосылка постройки монастыря Кнехтштеден, напоминающая о том, что монастыри на обычном месте не строятся…

История 
Настоятель кёльнского собора Хуго Спонхаймский, по благословению кёльнского архиепископа Фридриха I, в 1130 году подписывает распоряжение об открытии монастырского двора Кнехтштеден для нового монашеского ордена премонстрантов (инициатором и основателем которого являлся живший в то время Норберт Ксантенский (ныне католический святой). Через несколько лет начинается строительство штифта и усадьбы. Базилика возводится в два этапа между 1138-1181 годами в романском стиле. Значительный урон сооружениям монастыря принесла битва при Воррингене в 1288 году и осада Нойса бургундским герцогом Карлом Смелым в 1474 году. Особенно сильно была повреждена восточная апсида базилики, что привело к её полной перестройке, но уже в готическом стиле. В начале XVIII века дела монастыря в финансовом отношении шли настолько хорошо, что были выстроены некоторые новые здания, например, в 1723 году въездной портал, но уже в стиле барокко.

Когда в 1795 году войска Наполеона заняли левобережье Рейна, а в 1797 году регион подпал под власть французской республики, монахи были вынуждены оставить монастырь, который разграбили окрестные жители. По требованию Наполеона в эти годы была проведена насильственная секуляризация и ликвидированы практически все духовные заведения, в том числе монастыри и штифты. Эта участь постигла и монастырь Кнехтштеден, у которого появились новые хозяева и купля-перепродажа архитектурного комплекса стала обычным явлением. Наконец, постройки достались Кёльнскому управлению по нуждающимся в помощи и здесь была открыта лечебница для психических больных. В 1869 году комплекс полностью сгорел. В 1895 году монастырские руины с помощью кёльнского архиепископа Кременца, по разрешения Прусского правительства и при финансовой поддержке Африканского союза патера Амандуса Акера были приобретены для ордена спиританцев. К 1908 году базилика и другие сооружения старинного монашеского комплекса были восстановлены. В 1896 году патер Акер основал здесь миссионерскую школу, в 1898 году — новициат, и в 1905 году — постоянно действующий семинар для священников.

В период нацизма (1941 год) монастырь конфискуется в пользу нацистской Германии, монахи частично используются на принудительных работах, частично отправляются на фронт.

По окончании Второй мировой войны монастырь вновь становится центром спиританцев Западной Германии.

Архитектура 
Аббатство расположено на первой надпойменной террасе над низиной бывшего русла (рукава) Рейна.

В восточной половине трёхнефовой базилики находится поперечный неф, на стыке которого с продольной частью собора в небо поднимается восьмигранная средокрестная центральная колокольня. По внешнему виду собора можно определить, что он имеет два алтаря. Ориентировка базилика классическая: восточная апсида свидетельствует об алтаре в этом части храма. Западная апсида представляет западный хор, в связи с чем главный старинный вход в собор находится с южной стороны сооружения.

Восточная часть базилики с её высокими стрельчатыми светлыми окнами напоминает о том, что это сравнительно новая, готическая часть храма. Романские алтарные части храмов выглядят иначе. В Кнехтштедене базилика демонстрирует оба стилевых варианта архитектуры.

Западная часть сооружения представляет оригинал периода 1150-1160 годов. Здесь сохранились старинные настенные фрески, представляющие бесценное наследие прошлого. Фрески были представлены также и в нижней части апсиды, именно так и происходило оформление древних христианских храмов.

Особо ценная фреска находится во внутренней купольной части западной апсиды. Она изображает восседающего Спаса Вседержителя (Иисус Панкратор), окружённого символами апостолов-евангелистов с предстоящими по сторонам первоверховными апостолами Петром и Павлом. Чуть ниже по периметру изображены остальные апостолы из 12-ти. Центральная фреска Иисуса Паркратора является типичной для византийского церковного искусства. В базилике она была отреставрирована в 1951-1952 годах.

Капители также относятся к 1150 году. По требованию комитета по охране памятников истории и культуры они были отреставрированы и ныне имеют первоначальный цвет. Их простые формы отражают архитектуру времён оттонов и салической династии.

За последние полтора века церковь полностью обновила свой вид. Новые витражи установлены в период с 1890 по 1910 год. Их изготовила и установила известная специализированная кёльнская мастерская Schneiders & Schmolz. До начала XX века внутреннее цветовое решение было восхитительным: основной красный великолепно гармонировал с синим и золотым, отчего возникало ощущение музыки цвета. Оно было одной из самых ранних и самых полных романских систем цветовой декорации на Нижнем Рейне. Затем всё перекрасили в серый цвет и только в 1938 году, к празднованию 800-летию монастыря, попытались восстановить старую цветовую гамму.

Современное состояние 
В настоящее время в главном корпусе монастыря проживает 20 пожилых спиританцев. Они не в состоянии заниматься сельским хозяйством на обширных монастырских угодьях и сдали их внаём. В их обязанности входит духовное окормление близлежащего региона. Кроме того, они обучают будущих миссионеров международного уровня.

Монастырь принимает паломников, проводит музыкальные и другие мероприятия, в том числе свой осенний праздник «Октобер-фест». Межрегиональное значение имеет фестиваль старинной музыки, основанный Германом Максом в 1992 году. Ежегодно в монастырь с паломнической целью приезжают ученики шестых классов архиепископских учебных заведений округа Кёльн. В одном из помещений размещена церковная лавка. На территории монастыря большой участок отведён под кладбище. Территория монастыря открыта для посетителей и можно заказывать паломническую экскурсию.

Один из бывших жилых корпусов монастыря отдан образовательному центру «Академия глазной оптики» (ZVA-Bildungszentrum), — одному из наиболее компетентных в своей области в Германии. Он сотрудничает с оптико-механической компанией в Йене. В Кнехтштедене организуются специальные семинары и можно получить звание бакалавра по специальности оптометрия. На площади 1000 м² размещены оптико-механические приборы и проходят презентацию новые образцы техники. Ежегодно здесь приобретают специальные знания более ста студентов. Как гостевой дом ZVA использует бывший братский корпус, называвшийся до 2003 года «Либерман-хаус» (дом Либермана) в честь одного из отцов-основателей ордена спиританцев, бывшего раввина, перешедшего в христианство, — Франца Либермана.

Чудотворный образ Богородицы 
Легендарный каменный образ Божией Матери не сохранился. Со второй половины XV века соборе почитается образ Богоматери, выполненный из ствола липы и раскрашенный в золотые, красные и зелёные тона. Более точно время изготовления образа установлено с помощью радиоуглеродного метода — 1450—1475 годы. Место изготовления — Вестфалия. Именно к этому чудотворному образу ежегодно совершают паломничества тысячи верующих, среди них много школьников, а в последние годы и православных. Образ представляет страдающую Богоматерь, держащую на своих руках снятого с Креста Иисуса Христа. Такая скульптурная композиция носит общее именование Пьета.

Колокола 
В 1931 году на колокольне базилики установлены 5 литых колоколов, выполненных известной фирмой Отто в Хемелингене под Бременом. Их минорные тона: си♭, ре♭, ми♭, фа♭, соль♭ (b°, des¹, es¹, f¹, ges¹).

Во Вторую мировую войну колокола были определены на переплавку. Четыре меньших были сняты с колокольни и вывезены, а самый большой колокол оставили, поскольку он не проходил через колокольные проёмы. Тем не менее, после окончания войны колокола были обнаружены невредимыми и были вновь установлены на своём прежнем «рабочем» месте.

Другие церковные произведения искусства 
 Престол. Изготовлен патером Г. Зандом (H. Sand) в 1995 году.
 Дарохранительница, помещённая в часовне Таинства. Выполнение: Зепп Хюртен (Sepp Hürten), 1970-е годы.
 Купель. Изготовлена из базальта в XII веке. Бронзовая крышка выполнена Зеппом Хюртеном в 1970-е годы.
 Фигуры святых изготовлены в различные отрезки времени разными мастерами:
 — святой Квирин — XVI век;
 — святой Христофор — Хайн Минкенберг (Hein Minkenberg), Нойс, 1936—1937 годы, прочная древесина из Африки;
 — апостол Матфий — время барокко;
 — апостол Пётр — XVIII век.
 Плита захоронения игумена Петра Теферена (Petrus Teveren, + 1698) — в южной стене базилики.
 Витражи — XIX век, но изображения святых — Вилли Вайрес (Willy Weyres), 1950-е годы;
 Электрический орган. Изготовлен в Нидерландах семейным предприятием Висконта Венендаля (Viscount Veenendal);
 Южный вход в базилику — вторая половина XII века. Богатая резьба по камню.

Монастырское кладбище 
На кладбище похоронены как монахи ордена спиританцев, так и скончавшиеся в монастырском комплексе в разные периоды его существования. Кладбище расположено с южной стороны базилики на склоне холма и отделено от собора высокой каменной стеной.

Здесь похоронено более 250 монахов-миссионеров, проповедовавших в странах Африки, Латинской Америки и в других отдалённых частях света. 54 монаха погибли в годы Первой мировой войны и 97 монахов в годы Второй мировой войны. Поскольку в 1939—1945 годах в монастыре располагался военный госпиталь, то на кладбище похоронены и 157 солдат, скончавшихся от ран.

Выдающиеся личности 
 Винанд Кайзер (Winand Kayser) — каноник премонстрантов аббатства Кнехтштеден. Осуществил спасительную покупку монастырского комплекса и его земли после отмены монастырской жизни в период секуляризации. Покровитель сельского хозяйства в регионе города Нойс. В городе Дормаген в его честь названа улица.
 Эмиль Август Альгайер (1859—1924) — патер спиританцев и Апостольский викарий Занзибара (1897—1913), получивший епископское посвящение в Кнехштедтене в 1897 году и здесь же сам посвятивший во епископа в 1906 году Францв Ксавера Фогта — нового Апостольского викария Багамойо (Bagamoyo), Танзания.
 Йозеф Теодор Рат (CSSp)(1900—1993) — историк Высшей школы ордена спититанцев в Кнехтштедене. Написал биографическую книгу о Винанде Кайзере под названием «Винанд Кайзер — последний „монах“ Кнехтштедена».

Паломнический и туристские маршруты 
 Через территорию монастыря проложен маркированный паломнический маршрут «Путь Иакова», по которому паломники идут пешком или едут на велосипедах в испанский город Сантьяго де Компостела. Эта часть маршрута описана в специальном путеводителе.
 Через территорию Кнехтштедена проложено несколько местных и региональных маркированных пешеходных и велосипедных туристских маршрутов, среди которых особо выделяется "«Нижнерейнский велосипедный» — один из самых протяжённых маршрутов мира, (1215 км).

Полезные сведения 
Монастырь открыт ежедневно с 8:00 до 18:00. Адрес: 41540 Dormagen. Телефон: 02133-8690. По железной дороге в монастырь можно добраться через Дормаген, куда идут электропоезда из Дюссельдорфа, Кёльна, Крефельда и Нойса. А далее от автобусной станции, расположенной недалеко от ж. д. вокзала, в Кнехтштеден идут автобусы № 871, 883 и 885.

Примечания

Литература и карты 
 Georg Dehio: Knechtsteden. S. 247—248. In: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, Band V, Deutscher Kunstverlag, Berlin, 1928.
 Jakob Schlafke: Basilika zur Schmerzreichen Mutter und Apostel Andreas in Knechtsteden. S.44-46. In: Wallfahrt im Erzbistum Köln, E. Vey Verlag, Köln, 1989. ISBN 3-9802360-0-5.
 Jakob Schlafke: Knechtsteden. S.169. In: Wallfahrt im Erzbistum Köln, E. Vey Verlag, Köln, 1989. ISBN 3-9802360-0-5.
 Heinz-Egon Rösch, Inge Haamann: Zum Kloster Knechtsteden und zum Tannenbusch. S.78-82. In: Radwanderbuch Düsseldorf-Neuss, Trilsch Verlag, Düsseldorf, 1990. ISBN 3-7998-0044-1.
 Detlef Arens, Robert Stamm: Knechtsteden und Zons. S. 100—103. In: Rheinland NRW, ADFC, DuMont Buchverlag, Köln, 1995. ISBN 3-7701-3428-1.
 Klosterkirche Kloster Knechtsteden. S.26-28, 132. In: Neusser Kirchen, J.P. Bachem Verlag, Köln, 2006. ISBN 3-7616-1966-9.
 Wege der Jakobspilger im Rheinland, Band 4. S. 189—190, 200—201, 237. J.P. Bachem Verlag, Köln, 2009. ISBN 978-3-7616-2191-2.
 Manfred Becker-Huberti: Wallfahrts im Erzbistum Köln. S. 8. Presseamt des Erzbistums Köln.
 4906 Pulheim. Topographische Karte 1:25 000. Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen, Bonn, 2000. ISBN 3-89439-205-3.

Ссылки 
 Монастырь Кнехтштеден (нем. яз.)
 Объединение поддержки миссии Кнехтштедена (нем. яз.)
 Миссия Кнехтштедена (нем. яз.)

Монастыри Северного Рейна-Вестфалии